Das Wort Borgo leitet sich von dem nachklassischen lateinischen Burgus ‚befestigter Ort‘ ab und besitzt leichte Bedeutungsvarianten wie "Flecken'" oder auch "Vorstadt". Besonders in Italien ist es ein häufiger Ortsname. Die italienische Verkleinerungsform lautet Borghetto (s.d.).

Borgo ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Borgo (Korsika), Gemeinde auf Korsika
 Borgo (Rione), Stadtviertel von Rom
 Borgo a Mozzano, Gemeinde in der Provinz Lucca
 Borgo d’Ale, Gemeinde in der Provinz Vercelli
 Borgo di Terzo, Gemeinde in der Provinz Bergamo
 Borgo Pace, Gemeinde in der Provinz Pesaro e Urbino
 Borgo Priolo, Gemeinde in der Provinz Pavia
 Borgo San Dalmazzo, Gemeinde in der Provinz Cuneo
 Borgo San Giacomo, Gemeinde in der Provinz Brescia
 Borgo San Giovanni, Gemeinde in der Provinz Lodi
 Borgo San Lorenzo, Gemeinde in der Provinz Florenz
 Borgo San Martino, Gemeinde in der Provinz Alessandria
 Borgo San Siro, Gemeinde in der Provinz Pavia
 Borgo Santa Maria Immacolata, Ortschaft der Gemeinde Pineto, Teramo, Abruzzo
 Borgo Ticino, Gemeinde in der Provinz Novara
 Borgo Tossignano, Gemeinde in der Provinz Bologna
 Borgo Val di Taro, Gemeinde in der Provinz Parma
 Borgo Valsugana, Gemeinde in der Provinz Trento
 Borgo Velino, Gemeinde in der Provinz Rieti
 Borgo Vercelli, Gemeinde in der Provinz Vercelli
sowie:
 Tihuța-Pass, auch Borga-, Borgo- oder Bârgău-Pass, Gebirgspass in Rumänien 
 Borgo Press, US-amerikanischer Kleinverlag für Science-Fiction

Borgo ist der Familienname folgender Personen:
 Elliot del Borgo (1938–2013), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Trompeter
 Gerhard von Borgo San Donnino († nach 1276), italienischer Franziskaner 
 Giulio Borgo (* 1967), italienischer Großmeister (Schach)

Siehe auch:
 Pozzo di Borgo
 Borghetto
 Borgå
 Burgos

eml:Bōregh